Rocky Island Lake (engl. für „Felsinselsee“) ist der Name folgender Seen in Kanada:

 Rocky Island Lake (Alberta), im Mackenzie County
 Rocky Island Lake (Algoma District, Ontario)
 Rocky Island Lake (Thunder Bay District, Ontario)